Plaats in Indonesië
 Sumengko (Kalitidu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumengko (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sumengko (Kwadungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Sumengko (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sumengko (Wringinanom), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java